Gaurochromis obtusidens – gatunek słodkowodnej ryby okoniokształtnej z rodziny pielęgnicowatych (Cichlidae). Jedyny przedstawiciel rodzaju Gaurochromis.

Występuje w Afryce, w płytkich strefach Jeziora WIktorii, na obszarze państw Kenii, Tanzanii, Ugandy.

Dorasta do 11–12 cm długości. Odżywia się owadami i mięczakami.

Przypisy

Bibliografia 
 Opis gatunku w FishBase (dostęp 17 lipca 2012 (występuje pod synonimiczną nazwą Haplochromis obtusidens)

Haplochromini
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1928 roku